Světozor může být:

 Kino Světozor – pražské kino ve stejnojmenné pasáži
 Světozor – český časopis
 Světozor (pasáž) – pražská pasáž
 Světozor (pivo) – značka českého piva